Утули́к:

 Утулик — река в горах Хамар-Дабана, в Бурятии и Иркутской области, впадает в озеро Байкал.
 Утулик — посёлок на берегу Байкала в Слюдянском районе Иркутской области.
 Утулик — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Слюдянском районе Иркутской области.